Termenul „Schafberg” se poate referi la:
 Munte în Schwäbische Alb, Germania
 Schafberg, munte în Austria Superioară
 Munte în Reticon, Elveția

Toponime germane